Skyrock steht für
 Skyrock (Hörfunksender), französischer Hörfunksender
 Skyrock.com, ein soziales Netzwerk

Siehe auch:
 Sky Rock